Arrested Development:

 Arrested Development (группа) — американская хип-хоп-группа (осн. в 1988 году)
 Arrested Development[en] — радиопередача, выходившая на британской радиостанции BBC Radio 4 (май—июнь 2000)
 «Замедленное развитие» — американский телесериал (2003—2006)